Peligrotherium es un género extinto de mamífero driolestoideo que vivió en el período Paleoceno superior en lo que ahora es Sudamérica. Sus restos fósiles aparecieron en la Formación Salamanca, Patagonia, Argentina.

Filogenia 
Cladograma propuesto por Rougier y colaboradores en 2011 y modificado según el estudio de Rougier y colaboradores de 2012:

Referencias 

Meridiolestida
Mamíferos del Paleoceno
Mamíferos extintos de América del Sur